Herbert Oertel ist der Name folgender Personen:

* Herbert Oertel (Buchhändler) (1905–??), deutscher Buchhändler und Jugendfunktionär
 Herbert Oertel (Physiker) (* 1944), deutscher Physiker, Ingenieur und Hochschullehrer